The Sweet Escape () — второй студийный альбом американской певицы Гвен Стефани, выпущенный 1 декабря 2006 года.

История создания

Основная информация 
После выпуска своего дебютного альбома Love. Angel. Music. Baby. Стефани анонсировала, что она наметила вернуться в No Doubt и записать шестой студийный альбом вместе с группой. После коммерческого успеха пластинки певица планировала выпустить несколько оставшихся песен как EP или бонусы для DVD.

Однако Фаррелл Уильямс, с которым она работала над песней «Hollaback Girl», предложил Стефани создать «a L.A.M.B. часть два», и они записали несколько песен в Майами, Флорида в июле 2005 года.

Они спродюсировали песни «Wind It Up», «Orange County Girl», «U Started It», «Yummy», «Breaking Up» и «Candyland» во время этих сессий, и композиции использовались на фэшн-шоу, представлявшем в 2006 году линию модной одежды Стефани L.A.M.B.

Гвен приостановила проект, узнав о своей беременности в декабре 2005 года, но вернулась в студию в августе 2006 года. Рабочим названием альбома было Candyland, сменившееся в итоге на The Sweet Escape, обозначавшем желание сбежать к лучшей жизни.

Обложка альбома 
Обложка альбома была сделана Джилом Гринбергом. Изображение было частью серии картин, инспирированых его предыдущей выставкой End Times.

Появление Гвен Стефани на обложке инспирировано Эльвирой Хэнкок, проституткой из фильма Лицо со шрамом, которую сыграла Мишель Пфайффер. Стефани впервые получила вдохновение для своего стиля во время съёмок видео на песню «Cool» на озеро Комо в Италии. Она увидела участника группы No Doubt Тони Кэнела и его подругу, имевшую «длинное полиэстерное платье [стиль поздних 70-х годов]». Платье зставило Гвен задуматься о «Мишель Пфайффер и как удивительно она была одета [в Лице со шрамом]», что и вдохновило обложку альбома. Солнечные очки показывали её «осторожную внешность», и другие изображеня показывали её различные эмоции. Это первый и единственный альбом Гвен Стефани с этикеткой Родительского комитета (Parental Advisory).

Список композиций 

Бонус-треки
 «Wind It Up» (Harajuku Lovers Live Version) — 3:26 (не американские издания/iTunes bonus track)
 «Wind It Up» (Harajuku Lovers Live Video) (iTunes bonus track/Japanese edition)
 «Wind It Up» (Original Neptunes Mix) — 3:05 (iTunes bonus track/Japanese edition)
 «Orange County Girl» (Harajuku Lovers Live Video) (не американские издания)

Реакция критики 
Альбом The Sweet Escape ожидал смешанный приём музыкальных критиков. Пластинку критиковали за схожесть с Love. Angel. Music. Baby.

Чарты

Позиции альбома

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Гвен Стефани
 Официальный сайт в Великобритании альбома The Sweet Escape
 Рецензии на The Sweet Escape на Metacritic

Альбомы Interscope Records
Альбомы Гвен Стефани
Альбомы Interscope Geffen A&M
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, спродюсированные Шоном Гарреттом
Альбомы, спродюсированные The Neptunes
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz